Футбольні клуби, названі на честь річки Дніпро:

Україна 

 «Дніпро» — футбольний клуб з Дніпра
 «Дніпро-2» — фарм-клуб футбольного клубу «Дніпро» з Дніпра
 «Дніпро-75» — колишній футбольний клуб з Дніпропетровська
 «Дніпро» — колишній футбольний клуб з Черкас
 «Черкаський Дніпро» — футбольний клуб з Черкас

Інші країни 

 «Дніпро» — футбольний клуб з Могильова, Білорусь
 «Дніпро» — футбольний клуб зі Смоленська, Росія